

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 1 podstawowa
 Dolinka – przysiółek wsi Świny woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Bolków
 Dolinka – część wsi Frycowa woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Nawojowa  
 Dolinka – przysiółek wsi Zawoja woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja
 Dolinka – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Przechlewo
 Dolinka – część wsi Brenna woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Brenna

Miejscowości i rzeki na Słowacji i na Ukrainie 
 Dolinka – dopływ rzeki Hron na Słowacji
 Dolinka – dopływ rzeki Turiec na Słowacji
 Dolinka – wieś na Słowacji
 Dolinka – wieś w rejonie iwanickim

Inne 
 Dolinka – dolina w polskich Tatrach Zachodnich
 Dolinka – nieistniejąca osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Kolbudy

Zobacz też 
 Dolinki